Списък на управителите на Римски Египет.

Източници 

 WHP057.narod.ru

Литература 
 Heinz Hübner: Der Praefectus Aegypti von Diokletian bis zum Ende der römischen Herrschaft. Filser, München-Pasing 1952.
 Oscar William Reinmuth: The Prefect of Egypt from Augustus to Diocletian. Leipzig 1935, ISBN 3-511-02437-4.
 Artur Stein: Die Präfekten von Ägypten in der römischen Kaiserzeit. Francke, Bern 1950.

Римски управители